Намика Мацумото (, ) — японская тяжелоатлетка, участница летних Олимпийских игр 2016, рекордсменка Японии в категории до 63 кг.

Биография 
В 2009 году Намика Мацумото приняла участие в первом молодёжном чемпионате мира. В весовой категории до 63 кг японская спортсменка показала 16-й результат. В 2013 году Мацумото впервые выступила на крупном международном турнире. На летней Универсиаде в Казани японская тяжелоатлетка с результатом 190 кг замкнула десятку сильнейших. На Азиатских играх Мацумото выступала дважды, заняв в 2014 году 8-е место, а в 2019 году 10-е. В 2015 году Намика впервые приняла участие во взрослом чемпионате мира. В Хьюстоне японская спортсменка по итогам двух упражнений подняла в сумме 203 кг и заняла 19-е место.

В июле 2016 года стало известно, что Намика Мацумото была включена в состав сборной Японии для участия в Олимпийских играх в весовой категории до 63 кг. В рывке Мацумото смогла поднять 90 кг и заняла предварительное 10-е место. В толчке японка показала результат в 115 кг, который стал 9-м среди всех участниц соревнований. По итогам олимпийского турнира Мацумото установила свой личный рекорд по сумме упражнений, подняв в общей сложности 205 кг. Этот результат позволил японке занять итоговое 9-е место. 19 ноября 2016 года Мацумото установила два национальных рекорда в категории до 63 кг. В рывке она подняла 98 кг, а в сумме 214 кг. На чемпионатах мира 2018 и 2019 годов Мацумото не смогла попасть даже в двадцатку сильнейших в весовой категории до 64 кг.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте IWRP 

Тяжелоатлеты Японии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года